Мысовка:
 Мысовка — река в Бурятии, впадает в Байкал;
 Мысовка — река в Московской области, приток Малой Дубны;
 Мысовка — посёлок в Калининградской области.